Ашер Бараш (1889—1952) — єврейський письменник.
 Девід П. Бараш (* 1946) — американський професор психології.
 Бараш Дмитро Феліксович (* 1959) — американський (раніше радянський) шахіст, майстер спорту СРСР.
 Ефраїм Бараш (1892—1943) — єврейський підприємець та сіоністський активіст
 Бараш Євген Юхимович (* 1966) — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Бараш Олександр Максович (* 1960) — російський поет, прозаїк та есеїст.
 Олівія Бараш (* 1965) — американська акторка, кінорежисерка, кінопродюсерка та співачка.
 Бараш Юрій Савелійович (1946—2018) — український вчений в галузі економіки транспорту. Доктор економічних наук, професор.

 Бараш — ізраїльський комедійно-драматичний фільм 2015 року.